komornik – hist. chłop nieposiadający własnej ziemi
 komornik sądowy – funkcjonariusz publiczny zajmujący się egzekwowaniem przymusowym rozstrzygnięć sądowych
 komornik, komorzy – w dawnej Polsce urzędnik królewski lub magnacki, pokojowiec
 komornik graniczny – w sądach podkomorskich urzędnik rozpoznający sprawy o rozgraniczenie dóbr szlachty, geometra, mierniczy
 Komornik – dramat filmowy z 2005 r. w reżyserii Feliksa Falka z Andrzejem Chyrą w roli głównej

Zobacz też 
 Komorniki